

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 Ćwiartka

2 Ćwiartka

3 Ćwiartka

4 Ćwiartka

Przypisy

Bibliografia 
 

French Open 2007
French Open – gra mieszana